

Persone
Elisabeth Pinedo – pallamanista spagnola
Federico Pinedo – politico argentino
Georgina Pinedo – pallavolista argentina
Gustavo Pinedo – calciatore boliviano
Ignacio Pinedo – cestista e allenatore di pallacanestro spagnolo
Mario Pinedo – calciatore boliviano

Geografia
Pinedo – frazione di Claut, nel Friuli-Venezia Giulia